Jablan est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Jablan, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Jablan, une localité située dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Jablan, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Slovénie
 Jablan, une localité située dans la commune de Mirna Peč.